A competição de 20 km de marcha atlética masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2007, foi realizada nos dias 26 de Agosto no Estádio Nagai, em Osaka.

Medalistas

Campeonato Mundial de Atletismo de 2007